Cx puede referirse a:

Citroën CX
Coeficiente de resistencia aerodinámica.
La letra Ĉ del alfabeto del esperanto.